Aristió (filòsof), filòsof epicuri o peripatètic grec
 Aristió (infermer), infermer grec (segle I aC o segle II aC)